Crescent Island (« Île Croissant ») est le nom de plusieurs îles, généralement en forme de croissant :

Amérique

, île de l'archipel des îles de la Reine-Élisabeth, dans le territoire du Nunavut ;

Crescent Island, île du comté de Norfolk, dans le Massachusetts ;
 Crescent Island, île du comté d'Oxford, dans l'État du Maine ;
 Crescent Island, île du comté de Knox, dans l'État du Maine ;
 Crescent Island, île du comté d'Oneida, dans le Wisconsin ;
 Crescent Island, île du comté de Clark, dans le Nevada ;

Antarctique 
 Crescent Island, île située dans la baie des îles, en Géorgie du Sud (Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud) ;

Océanie

Crescent Island, île située en Nouvelle-Galles du Sud ;
 Crescent Island, île située dans l'État du Victoria ;